Osoby o tym nazwisku:
 Daria Sałtykowa – rosyjska arystokratka i morderczyni
 Praskowia Sałtykowa – caryca Rosji